El Parc de la Mitjana és una zona verda de la ciutat de Lleida on es concentra una extensa zona de boscs de ribera. Està situada al nord-est de la ciutat i al llarg del recorregut del riu Segre, aigües amunt de la presa del canal de Seròs. El 1979 fou declarada àrea d'interès natural amb el nom de Mitjana de Lleida i té una superfície de 90 ha.

La flora i la fauna corresponen a la tipologia de bosc de ribera.

Referències

Enllaços externs 

 La Mitjana. Regidoria de Medi Ambient i Horta de l'Ajuntament de Lleida

Geografia de Lleida
Espais d'interès natural de Catalunya
Parcs urbans de Catalunya